Com o nome de Município de Adams conhecem-se vários termos municipais estadounidenses que se listam a seguir.

Município de Adams (Dakota do Norte)

Município de Adams (condado de Grant, Dakota do Sul)
 Município de Adams (condado de Miner, Dakota do Sul)

Município de Adams (Illinois)

Município de Adams (condado de Allen, Indiana)
 Município de Adams (condado de Carroll, Indiana)
 Município de Adams (condado de Cass, Indiana)
 Município de Adams (condado de Allen, Indiana)
 Município de Adams (condado de Carroll, Indiana)
 Município de Adams (condado de Cass, Indiana)
 Município de Adams (condado de Decatur, Indiana)
 Município de Adams (condado de Hamilton, Indiana)
 Município de Adams (condado de Madison, Indiana)
 Município de Adams (condado de Morgan, Indiana)
 Município de Adams (condado de Parke, Indiana)
 Município de Adams (condado de Ripley, Indiana)
 Município de Adams (condado de Warren, Indiana)

Município de Adams (condado de Dallas, Iowa)
 Município de Adams (condado de Delaware, Iowa)
 Município de Adams (condado de Keokuk, Iowa)
 Município de Adams (condado de Mahaska, Iowa)
 Município de Adams (condado de Wapello, Iowa)

Município de Adams (Kansas)

Município de Adams (condado de Arenac, Michigan)
 Município de Adams (condado de Hillsdale, Michigan)
 Município de Adams (condado de Houghton, Michigan)

Município de Adams (Minnesota)

Município de Adams (condado de DeKalb, Missouri)
 Município de Adams (condado de Harrison, Missouri)

Município de Adams (Nebraska)

Município de Adams (condado de Champaign, Ohio)
 Município de Adams (condado de Clinton, Ohio)
 Município de Adams (condado de Coshocton, Ohio)
 Município de Adams (condado de Darke, Ohio)
 Município de Adams (condado de Defiance, Ohio)
 Município de Adams (condado de Guernsey, Ohio)
 Município de Adams (condado de Monroe, Ohio)
 Município de Adams (condado de Muskingum, Ohio)
 Município de Adams (condado de Seneca, Ohio)
 Município de Adams (condado de Washington, Ohio)

Município de Adams (condado de Butler, Pensilvânia)
 Município de Adams (condado de Cambria, Pensilvânia)
 Município de Adams (condado de Snyder, Pensilvânia)

Desambiguação